

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Rusinów – część miasta Mikołów
 Rusinów – część miasta Muszyna
 Rusinów – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Rusinów – część wsi Siecieborzyce  w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Szprotawa
 Rusinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Borkowice
 Rusinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Rusinów
 Rusinów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski
 Rusinów – część wsi Zachwiejów  w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Rusinów – przysiółek wsi Jamno w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów

Zobacz też 
 Rusinowo

Linki zewnętrzne